
Fisherman's Wharf (Quai des pêcheurs) peut se référer au nom de plusieurs endroits dans différentes villes du monde.

En Californie
 Fisherman's Wharf : le quartier historique des pêcheurs de Monterey.
 Fisherman's Wharf : quartier touristique célèbre de San Francisco.

À Hong Kong
 Fisherman's Wharf :  centre commercial situé à Hong Kong.
 Fisherman's Wharf : un quai en construction dans le quartier d'Aberdeen à Hong Kong.

À Macao
 Macau Fisherman's Wharf : un parc à thème situé à Macao.

À Taïwan
 Fisherman's Wharf : quartier des pêcheurs situé à Taipei.
 Fisherman's Wharf : quartier des pêcheurs situé à  Kaohsiung.

Homonymie de toponyme